

Sigle 

Le sigle FR peut signifier :
 facteur rhumatoïde, un anticorps présent dans la polyarthrite rhumatoïde ;
 fonds de roulement, une notion utilisée en économie ;
 Force Reconnaissance (ou Force Recon), un corps de l'US Marine Corps exclusivement voué à la reconnaissance au profit des autres unités des Marines ;
 , une technique de commutation de trames ;
 fréquence respiratoire, le nombre de cycles respiratoires mesurés chez un individu par unité de temps ;
 Front-Rear Layout, un mode de transmission de la puissance aux roues arrière sur un véhicule à moteur avant (voir ).

Code 
Le code FR peut faire référence :
 à la France, selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays) et la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 à Fribourg, un canton suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH) ;
 à Fribourg-en-Brisgau (Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne, dont c'est le code d'immatriculation sur les plaques d'immatriculation allemandes ;
 aux îles Féroé, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques de 1976 à 1996 ;
 à la province de Frosinone (région du Latium, Italie), selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:IT) ;
 à Ryanair (Irlande), selon le code AITA des compagnies aériennes.

Le code fr peut faire référence :
 à la France, .fr étant un nom de domaine de premier niveau sur Internet géré par la France ;
 au français :
 selon la norme ISO 639 des codes des langues,
 fr.* étant une hiérarchie de forums Usenet francophones.

Symbole 
Le symbole Fr peut représenter :
 le francium, un élément chimique ;
 le franklin, l'unité CGS de charge électrique.

Notes et références 

Code
Code de canton suisse